Bavinchove peut désigner :

Noms de lieux 
 Bavinchove, village dans le département du Nord

Patronymie 
 Famille de Bavinchove, famille éteinte de la noblesse française
 Famille de Bavinchove, famille subsistante de l'ancienne bourgeoisie française à laquelle appartient le général de corps d'armée Olivier de Bavinchove

Notes et références